Ярослав Иржик (; , Войнув Местец, Протекторат Богемии и Моравии — , Брно, Чехия) — чехословацкий хоккеист, правый крайний нападающий, один из лидеров сборной Чехословакии в 60-е годы XX века.

В чемпионате Чехословакии отыграл 17 сезонов ("Сокол Кладно", "ЗКЛ/Руда Гвезда Брно"), забросил 300 шайб в 450 матчах. Участник девяти чемпионатов мира (1959, 1960, 1963-69), трех олимпийских турниров (1960, 1964, 1968). За сборную Чехословакии сыграл 134 матча, забил 83 шайбы. В 1969 году (с разрешения Чехословацкого Хоккейного Союза) стал вторым игроком из Европы (после шведа Ульфа Стернера) и первым хоккеистом из "социалистического лагеря" сыгравшим в НХЛ. Основную часть своего единственного североамериканского сезона провел в клубе "Канзас-Сити Блюз" из Центральной Хоккейной Лиги (53 матча, 35 очков (19+16)). В регулярном чемпионате НХЛ сыграл за "Сент-Луис Блюз" 3 игры (0 очков). В мае 2010 года был включен в Зал славы чешского хоккея. Погиб в авиакатастрофе сверхлегкого самолета в северном предместье Брно 11 июля 2011 года.

Достижения 
 Шестикратный чемпион Чехословакии (1959, 1962-66).
 Трёхкратный обладатель Кубка Европейских Чемпионов (1966-68).
 Включен в символическую сборную чемпионата мира (1965).
 Член Зала славы чешского хоккея (с мая 2010).

Примечания

Ссылки 
 Статистика И. на сайте Internet hockey database 

Родившиеся в крае Высочина
Хоккеисты Чехословакии
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки ХК «Комета»
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Канзас-Сити Блюз» (хоккей)
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1960 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1964 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1968 года
Хоккейные тренеры Чехословакии
Хоккейные тренеры Чехии
Тренеры ХК «Комета»
Тренеры сборной Швейцарии по хоккею с шайбой
Тренеры ХК «Нитра»
Погибшие в авиакатастрофах в Чехии
Лауреаты премии города Брно